Barcelos puede referirse a:

Personas 
 Conde de Barcelos, primer título nobiliario dado en Portugal.
 Pêro de Barcelos, explorador portugués de América del Norte.

Lugares

Brasil
 Barcelos, municipio del estado de Amazonas.

Portugal
 Barcelos, municipio del distrito de Braga.
 Barcelos, freguesia del municipio de Barcelos.